Лесковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесковка — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Лесковка — деревня в Минском районе Минской области.
 Лесковка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Украина 
 Лесковка — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Леськовка